Василий Иосифович Гресь (13.02.1925 — 07.02.2007) — водитель автобазы № 3 г. Бреста, Герой Социалистического Труда (05.03.1976).Член КПСС с 1962 г.

Родился 13 февраля 1925 г. в д. Песчаники Заблудайского уезда Белостокского воеводства Польши.
Во время Великой Отечественной войны участвовал в партизанском движении. В 1944—1949 гг. служил в советской армии.

С 1949 г. работал шофёром Брестского автокомбината № 1. Первым на комбинате стал водить грузовую машину (МАЗ-200) с 2 прицепами. Наездил без аварий несколько миллионов километров. 

По итогам 9-й пятилетки присвоено звание Героя Социалистического Труда (05.03.1976) (на шесть месяцев раньше срока выполнил свое пятилетнее задание, перевёз сверх плана 3650 тонн груза, при этом сэкономил почти 7 тонн горючего и 6 комплектов автомобильной резины).

Занял первое место по фигурному вождению грузового автомобиля и был признан лучшим водителем министерства транспорта Белорусской ССР.

С 1986 г. на пенсии.

Заслуженный работник транспорта Белорусской ССР (1976). Награждён орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985).

Семья: жена, двое сыновей и дочка.

Источники 
 Счастливый путь [Текст] : [Рассказ водителя брест. автокомбината № 1] / В.И. Гресь ; [Лит. запись Р.Е. Айзенштата]. - Минск : Беларусь, 1977. - 31 с.; 20 см. - (Герои девятой пятилетки).
 Гресь Василий Иосифович // Белорусская ССР, краткая энциклопедия, Том 5. — Мн.: «Белорусская советская энциклопедия» имени Петруся Бровки, 1982. — Т. 5. — С. 169. — 737 с.
 Бурко И. «Путь без привалов»//«Земные звезды», стр 73.
 Счастливый путь : [Рассказ водителя брест. автокомбината № 1] / Лит. запись Р. Е. Айзенштата. — Мн. : Беларусь, 1977. — 29 с. — (Герои девятой пятилетки).
 http://www.brest-region.gov.by/index.php/oblast/359-geroi-sotstruda/8727-gres-vasilij-iosifovich